Рио Колорадо има више значења:

 Рио Колорадо, Ла Лагуна (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Рио Колорадо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рио Колорадо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Рио Колорадо, Ранчо Јусадоло (Сан Хуан Тепосколула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику